#перенаправление 10-я гвардейская танковая дивизия